Fujimaki ist der Familienname folgender Personen:

 Shōgo Fujimaki (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Fujimaki Yoshio (1911–1935), japanischer Holzschnittkünstler im Sōsaku-hanga-Stil
 Yukio Fujimaki (1960–2014), japanischer Politiker